Огублённый (огу́бленный) гласный заднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, присутствующий в некоторых языках мира. Символ для обозначения звука в алфавите МФА — , аналог в алфавите X-SAMPA — Q. Знак  называется перевёрнутой рукописной a, потому что является обратной версией символа рукописной a, отличающегося от печатного а отсутствием дополнительной черты сверху.

Сильно выраженный вариант данного звука достаточно редок, хотя и присутствует в некоторых диалектах английского и персидского языков. В основном, данный звук выражен слабо, однако в ассамском языке присутствует звук , огублённость которого так же сильна, как и огублённость звука [u].

Примеры

Примечания 

Гласные нижнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные заднего ряда